Иван Литвине́нко:
 Литвиненко, Иван Дмитриевич (1923—2003) — советский военнослужащий, полковник, почётный гражданин Арзамаса. 
 Литвиненко, Иван Прохорович (1918—1944) — советский военный лётчик 828-го штурмового авиационного полка 260-й смешанной дивизии, лейтенант.
 Литвиненко, Иван Сергеевич (род. 2001) — украинский футболист.